

Persone

 Albaye Papa Diop (1984) – calciatore senegalese
 Cheikh Anta Diop (1923-1986) – storico, antropologo e fisico senegalese
 Djibril Diop Mambéty (1945-1998) – regista e attore senegalese
 Gora Diop, noto con il nome d'arte di Goroman (1979)– cantante senegalese
 Ilimane Diop (1995) – cestista senegalese con cittadinanza spagnola
 Keita Bates-Diop (1996) – cestista statunitense
 Mame-Marie Sy-Diop (1985) – cestista senegalese con cittadinanza francese
 Ousseynou Ndiaga Diop (...–2016) – allenatore di pallacanestro senegalese
 Pape Cheikh Diop (1997) – calciatore spagnolo di origini senegalesi

Altro
 DIOP – abbreviazione comunemente usata per il composto organofosforico O-Isopropilidene-2,3-diidrossi-1,4-bis(difenilfosfino) butano
 Università Cheikh Anta Diop, abbreviata in UCAD – università senegalese